Samuel Lee (schoonspringer) (1920-2016), Amerikaans schoonspringer
 Samuel Lee (theoloog) (1970), Nederlands theoloog